Джо́зеф (Джо) Бе́ннетт (; 28 марта 1990, Рочдейл) — английский футболист, левый защитник клуба «Уиган Атлетик».

Клубная карьера

«Мидлсбро» 
Джо родился в Рочдейле, но когда ему было 10 лет, его семья переехала на северо-восток Англии, в городок Норталлертон. Заниматься футболом Беннетт начал в местной команде, а вскоре попал в молодёжную академию «Мидлсбро». В 15 лет Беннетт мог оказаться в «Ньюкасл Юнайтед», но просмотр прошёл неудачно, и он вернулся в «Боро».

Летом 2008 года Джо подписал с «Мидлсбро» первый профессиональный контракт и прошёл вместе с главной командой предсезонную подготовку. 24 мая 2009 года защитник дебютировал в составе «Мидлсбро», выйдя на замену в матче последнего тура Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (1:2), а в августе подписал новый трёхлетний контракт. 26 сентября 2009 года в игре против «Ковентри Сити» Беннетт впервые вышел в стартовом составе «речников» и стал регулярно появляться в матчах чемпионата. Но после увольнения с поста главного тренера Гарета Саутгейта, новый менеджер «Мидлсбро» Гордон Стракан перестал привлекать юного защитника к основному составу. Всего по итогам сезона 2009/10 Джо принял участие в 13 встречах.

На старте сезона 2010/11 Беннетт лишь однажды появился на поле — во встрече Кубка Лиги против «Честерфилда». Однако в октябре Стракан был отправлен в отставку и новый тренер «Боро» Тони Моубрей вернул Беннетту место в основном составе на левом фланге обороны. 25 января 2011 года он продлил контракт с «Мидлсбро» до июня 2015 года.

10 сентября 2011 года в гостевой игре против «Бернли» Джо забил свой первый мяч за «Боро» и помог своей команде победить (0:2). В следующем матче с «Кристал Пэлас», прошедшем 17 сентября, Беннетт заработал своё первое удаление в карьере, покинув поле на 74-й минуте, однако «Мидлсбро» удалось удержать победу (0:1).

«Астон Вилла» 
29 августа 2012 года Беннетт перешёл в клуб Премьер-лиги «Астон Вилла», подписав с бирмингемцами четырёхлетний контракт. Сумма сделки составила около 3 млн фунтов. 22 сентября в игре против «Саутгемптона» состоялся дебют защитника в составе новой команды. Сезон 2012/2013 Беннетт проводил как игрок основного состава, сыграв в 25 матчах Премьер-лиги. Часть игр он вынужден был пропустить из-за травмы колена. В следующем сезоне Беннетт уступил место в стартовом составе испанцу Луне, кроме того, травмы вновь надолго вывели его из строя, из-за чего Джо сыграл лишь в пяти матчах чемпионата.

В августе 2014 года Беннетт был отдан в годичную аренду клубу «Брайтон энд Хоув Альбион», выступающему в чемпионате Футбольной лиги.

Карьера в сборной 
В составе сборной Англии до 19 лет Беннетт принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2009, также вызывался в молодёжную сборную Англии.

Достижения 
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы по футболу (до 19): 2009
 Игрок года «Мидлсбро»: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Астон Виллы»
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»